Гірчак звичайний

 Гірчак звичайний — вид риб родини коропових
 Гірчак звичайний — синонім спориша звичайного, рослини родини гречкових
 Гірчак звичайний — синонім гірчака повзучого, рослини родини айстрових